Das Wort Mulanje bezeichnet

 eine Stadt in Malawi, Afrika, siehe Mulanje (Malawi)
 ein Distrikt in Malawi, Hauptstadt ist die gleichnamige Stadt, siehe Mulanje (Distrikt)
 ein Berg-Massiv in Malawi, Afrika, siehe Mulanje (Bergmassiv)